Tullinger ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Tullinger (1867–1901), österreichischer Opernsänger (Bariton) 
 Paula Tullinger (1860–1925), österreichische Opernsängerin (Sopran)